McCraney ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel McCraney (1834–1885), kanadischer Politiker
 George Ewan McCraney (1868–1921), kanadischer Politiker
 Tarell Alvin McCraney (* 1980), US-amerikanischer Dramatiker und Schauspieler
 William McCraney (1831–1911), kanadischer Politiker